Detroit Rock City – singolo dei Kiss
Detroit Rock City – film del 1999